de naam van drie voorgestelde staten van de VS:
 State of Jefferson (Rocky Mountains), een voorstel uit 1859
 State of Jefferson (Texas), een voorstel uit 1870 en 1915
 State of Jefferson (westkust), een voorstel uit 1941